Tchekanets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Чеканец) :
Tchekanets, village bulgare de l'obchtina de Nevestino, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Tchekanets, village bulgare de l'obchtina de Dragoman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).